Felipe López puede referirse a:

 Felipe López Delgado (1902-1981), arquitecto español;
 Felipe López Licea (1921-), torero mexicano;
 Felipe López (1974-), baloncestista dominicano;
 Felipe López García (1954-), político español perteneciente al PSOE
 Felipe López Garrido (1977-), tirador con arco español;
 Felipe López Ferreiro (1978-), exnadador y personaje mediático español.